

Nom de personne 

 Cheng Lian (成廉), général sous Lu Bu, pendant la période des Trois Royaumes de Chine ;
 Cheng Tao (vers 1480-1532), peintre chinois ;
 M. T. Cheng ou Cheng Minde (程民德, 1917-1998), mathématicien chinois ;
 François Cheng (程抱一, né en 1929), écrivain, poète et calligraphe chinois naturalisé français en 1971 ;
 Sheue-yann Cheng (née en 1939), généticienne américaine ;
 Cheng Naishan (程乃珊, née en 1946), écrivaine chinoise ;
 Anne Cheng (程艾兰, née en 1955), sinologue française ;
 Cheng Ming-chih (程銘志, né en 1979), pongiste handisport taïwanais ;
 Miranda Cheng (程之寧, née en 1979), mathématicienne et physicienne néerlandaise d'origine taïwanaise ;
 Cheng Cong Fu (程丛夫, né en 1984), pilote automobile chinois ;
 Cheng Fei (程菲, née en 1988), gymnaste chinoise ;
 David Cheng (né en 1989), pilote automobile chinois ;
 Camille Cheng (鄭莉梅, née en 1993), nageuse hongkongaise ;
 Cheng Fangming (né en 1994), biathlète chinois ;
 Cheng Hefang (程和芳, née en 1995), joueuse de badminton chinoise ;
 Bobby Cheng (né en 1997), joueur d'échecs australien ;  
 Bryan Cheng (1997-), violoncelliste canadien ;  
 Gloria Cheng (-), pianiste américaine ;  
 Eugenia Cheng (-), mathématicienne britannique.

Sur l'origine principalement chinoise du nom de famille Cheng, voir .

Cheng est un prénom, notamment porté par :
Ji Cheng (计成, né en 1987) coureur cycliste chinois, premier Chinois à avoir participé au Tour de France.

Cheng Long (成龍), surnom en mandarin de Jackie Chan, prononcé Sing Lung en cantonais ;
Cheng Yen (證嚴), nonne bouddhiste et philanthrope taiwanaise née en 1937, connue sous son nom de dharma.

Toponyme 

 le xian de Cheng (成), subdivision administrative de la province du Gansu ;
 Cheng, abréviation pour Chengdu (成都), capitale de la province du Sichuan ;
 Cheng Han (成汉), un État des Seize Royaumes au  sis principalement au Sichuan ;
 Cheng ou Zheng (鄭), une cité-État de la dynastie Zhou.

Autres 
Cheng peut également désigner :
 cheng, romanisation pinyin de caractères chinois tels que ,  et du nom de famille chinois  ;
 cheng, romanisation Wade-Giles d'autres caractères, notamment le nom de famille  ;
 cheng, autre nom du guzheng, ancienne romanisation de  ;
 cheng, autre nom du sheng, ancienne romanisation de .

Voir aussi